Turniej olimpijski w szpadzie drużynowo mężczyzn podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro odbył się w dniu 14 sierpnia 2016 roku w Carioca Arena.

Wyniki

Finał

o 3. miejsce

o miejsca 5-8

Końcowa klasyfikacja

Przypisy 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016